

Onomastica
 Dede – variante ipocoristica del nome proprio di persona maschile Davide

Persone
 DeDe (Denise Lopez) – cantante messicana naturalizzata svedese
 Dedê – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Chiara Dedè – calciatrice italiana
 Deirdre Demet Barry, nota come Dede – ex ciclista su strada e pattinatrice di velocità su ghiaccio statunitense
 Hammamizade İsmail Dede Efendi – compositore di musica classica ottomana
 Mercan Dede – musicista turco
 Nevil Dede – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese
 Precious Dede – ex calciatrice nigeriana
 Adérito Waldemar Alves de Carvalho, noto come Dédé – ex calciatore angolano

Pagine correlate
Dedé